Kukovi otoci natječu se na Olimpijskim Igrama od 1988. godine. Do sada su se natjecali na 6 ljetnih, ali nijednim zimskim olimpijskim igrama. Nisu osvojili niti jedno olimpijsko odličje.

Najveći broj natjecatelja, njih ukupno 9, imali su na Olimpijskim igrama 2016. u Rio de Janeiru, a najmanje (dvoje) na Olimpijskim igrama 1992. u Barceloni.

Ljetne olimpijske igre

Rezultati na Igrama

Izvori 
 www.olympic.org - Kukovi otoci 

Države na Olimpijskim igrama